2D eller 2-D har flere betydninger:

 2D – (computer)grafik uden dybdevirkning.
 2-D (sanger) – en fiktiv britisk sanger i Gorillaz